Гран-при США-Запад — один из этапов чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1, проходил в сезонах — годов на городской трассе в Лонг-Бич, США. Среди восьми победителей Гран-при США-Запад — восемь разных пилотов из восьми разных стран.

Победители Гран-при США-Запад

Ссылки 
 Профиль на сайте статистики ФИА

 
США-Запад